Grizzly Bear – gruppo musicale indie rock statunitense
Grizzly Bear – stile di danza
Grizzly Bear Lake – lago degli Stati Uniti d'America nello stato del Wyoming